Dowlatyār (persiska: دولت یار) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Kermanshah, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Dowlatyār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dowlatyār är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Sīāh Kamar,  meter över havet,  km nordost om Dowlatyār. Runt Dowlatyār är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kāmyārān,  km nordväst om Dowlatyār. Trakten runt Dowlatyār består till största delen av jordbruksmark. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kermanshah (provins)